Галејша има више значења:
 Галејша (Илиноис)
 Галејша (Канзас)

Види још
 Галатија